Карача́ровский путепрово́д (Карачаровская эстакада) — путепровод на Рязанском проспекте Москвы через служебную железнодорожную линию Перово — Бойня. С востока под путепроводом проходят повороты на улицу Коновалова, 2-й Грайвороновский проезд, Стахановскую улицу. С запада под путепроводом имеется поворот на 2-й Карачаровский проезд, Чистопольскую улицу.

Путепровод сооружён в 1982 году через железнодорожную ветку Симоново — Перово севернее ликвидированного Карачаровского железнодорожного переезда. Сдан в эксплуатацию в 1983 году.

Транспорт 
Под путепроводом имеется конечная остановка «станция метро „Стахановская“» автобусов 805, м7, т26.
По путепроводу проходят автобусы 51, 143к, 279, 429, м7, н7, т63, е70.

Ссылки 
 
 

 На Викидата
 d:Q4214463

Карачарово
Путепроводы Москвы
Эстакады Москвы